Sebastian steht für:
 Sebastian, männlicher Vor- und Familienname, bekannte Namensträger siehe dort
 SebastiAn (Sebastian Akchoté; * 1981), französischer Electro-Musiker
 Sebastian (Musiker) (Knud Torben Grabow Christensen; * 1949), dänischer Musiker, Sänger und Komponist 
 Sturmtief Sebastian, Sturmtief, das im September 2017 über Teile Europas zog und Schäden anrichtete

Sebastian ist der Titel folgender Filme:
 Sebastian, Originaltitel von Der mysteriöse Mr. Sebastian, britischer Spielfilm von David Greene (1968)
 Sebastian – Freundschaft oder Liebe? (När alla vet), schwedisches Filmdrama von Svend Wam (1995) 
 Sebastian (2011), US-amerikanischer Thriller von Gregori J. Martin (2011) 
 Sebastian (2017), kanadisches Liebesdrama von James Fanizza (2017) 

Sebastian ist der Name folgender Orte:
 Sebastian (Florida), eine Stadt im Indian River County, US-Bundesstaat Florida 
 Sebastian (Texas), eine Gemeinde in Willacy County, US-Bundesstaat Texas 
 Sebastian County, ein County im US-Bundesstaat Arkansas, Verwaltungssitz (County Seat) ist Fort Smith

Siehe auch:
 Saint-Sébastien, Begriffsklärung
 San Sebastiano, Begriffsklärung 
 San Sebastián (Begriffsklärung)
 Sankt Sebastian, Begriffsklärung
 Sebastian Bergman, schwedische Filmreihe von Michael Hjorth und Hans Rosenfeldt (2010, 2013)
 Sebastiane, Film über den Hl. Sebastian
 Sebastianskirche, Name von Kirchen, Kapellen, und Klosterkirchen, die dem Patrozinium des heiligen Märtyrers Sebastian unterstellt sind